Штюрмер (от  — бунтарь, буян) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Штюрмер, Борис Владимирович (1848—1917) — государственный деятель Российской империи.
 Штюрмер, Генрих (1811—1902) — немецкий оперный бас и театральный актёр.
 Штюрмер, Карл (1882—1943) — австрийский футболист и тренер.
 Штюрмер, Карл Генрих — немецкий оперный тенор начала XIX века.
 Штюрмер, Кристина (род. 1982) — австрийская певица.
 Штюрмер, Людвиг Людвигович (1809—1883) — генерал от инфантерии.
  (род. 1938) — немецкий историк.
 Штюрмер, Юрий Александрович (1930—2003) — советский спортсмен (туризм), мастер спорта (1960), автор книг и пособий по туризму.

См. также 
 «Der Stürmer» — немецкий еженедельник